Рівень — умовна горизонтальна лінія або площина, що служить межею висоти. Часто поняття використовується як міра величини, розвитку, значущості або ж ступінь якості, досягнута величина.

Рівень у відповідному контексті може означати
 Ступінь абстракції
 Ступінь освіти, культури, підготовки тощо
 На найвищому рівні — між керівниками урядів, партій, держав

Поняття 
 Рівень моря — умовна вихідна точка для визначення висот на земній поверхні.
 Рівень води — висота вільної водної поверхні водоймищ і водотоків відносно якої-небудь умовної горизонтальної поверхні (відносний рівень води) чи рівня моря (абсолютний рівень води).
 Рівень життя — рівень споживання населення, характеризується кількісними та якісними показниками: обсягом реальних доходів на душу населення, рівнем і структурою споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, рівнем і динамікою цін на основні предмети споживання, квартирної плати, плати за транспортні послуги.

Прилади 
 Рівень (прилад) — прилад для вимірювання малих кутів нахилу та для приведення ліній і площин у горизонтальне чи вертикальне положення.

Місця 
 Рівень (броварня) — броварня, розташована в місті Рівному.

Відеоігри 
Рівнями у відеоіграх можуть називатися:
 Рівень (відеоігри) — певні локації в грі, які треба пройти для проходження гри;
 Рівні складності гри;
 Певні етапи у рольових іграх, на якому гравець отримує збільшену кількість очок досвіду.